Суперкубок Монголії з футболу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату.

Розіграші

Титули за клубами

Джерела 
 Суперкубок Монголії на rsssf 

Суперкубок Монголії з футболу
2011 у монгольському спорті